Анса может означать:

 Анса — город и муниципалитет на западе Колумбии, на территории департамента Антьокия.
 (2061) Анса — околоземный астероид из группы Амура (III), который был открыт 22 октября 1960 года.
 АНСА — национальное информационное агентство Италии.

Персоналии 
 Анса (VIII век) — королева лангобардов (756—774)
 Анса, Джоуи (род. 1982) — британский киноактёр и фильммейкер.
 Анса, Эзекиль (род. 1989) — игрок в американский футбол.
 Овусу-Анса, Эдмунд (род. 1983) — ганский футболист, полузащитник.

См. также